Die Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1935/36 war die dritte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein im Sportgau Mittelrhein. Die Bezirksklasse wurde erneut in sieben Gruppen zu je neun bis zwölf Mannschaften ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Mittelrhein 1936/37, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der SV Beuel 06 und die Spvgg Andernach im Rundenturnier durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1935
Fußballsaison 1935/36